Le Lys d'or – film del 1910 diretto da Louis Feuillade e Léonce Perret
 Le Lys d'or – film del 1913 diretto da André Hugon